New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2011 – prowincjonalne mistrzostwa Nowego Brunszwiku kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2011.

Turniej finałowy odbył się w dniach 26-30 stycznia 2011 w Moncton, na lodowisku Curling Beausejour Inc. Turniej eliminacyjny (Scotties Provincial Preliminary) rozegrano między 17 a 19 grudnia 2010 w Saint John, na lodowisku Carleton Curling Club. W eliminacjach wzięło udział 10 drużyn, z czego 8 awansowało do turnieju finałowego.

Tytuł mistrzyń Nowego Brunszwiku obroniła drużyna Andrei Kelly.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
30 stycznia 2011; 14:30

Półfinał 
29 stycznia 2011; 20:00

Round Robin

Sesja 1. 
26 stycznia 2011; 19:00

Sesja 2. 
27 stycznia 2011; 9:00

Sesja 3. 
27 stycznia 2011; 14:00

Sesja 4. 
27 stycznia 2010; 19:00

Sesja 5. 
28 stycznia 2011; 14:00

Sesja 6. 
28 stycznia 2011; 19:00

Sesja 7. 
29 stycznia 2011; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa turnieju finałowego

2011 w curlingu
2011